Francisco Sena (Bahia, circa 1900 - Rio de Janeiro, 1935) foi um cantor e compositor brasileiro. 

Francisco Sena estreou em 1931, com disco solo, e em 1933 formou com Herivelto Martins a Dupla Preto e Branco, de grande sucesso.

Com apenas dois anos e quatro discos da dupla (além de dez discos solo anteriores), Francisco Sena faleceu, sendo substituído posteriormente por Nilo Chagas.

Referências
http://www.dicionariompb.com.br/francisco-sena

Compositores da Bahia
Cantores da Bahia
Cantores afro-brasileiros